Rasia ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Rasia (1926–2010), italienischer Filmschaffender und Journalist
 Giovanni Rasia del Polo (1901–??), italienischer Fußballspieler